Der Begriff Kunstsauer ist steht für:

 ein Backmittel
 ein Präparat zur Imitation von Sauerteig